Duluth es el nombre de varias localidades de Estados Unidos:

 Duluth (Minnesota), ciudad estadounidense situada a orillas del lago Superior.
 Duluth (Georgia), ciudad estadounidense en el área metropolitana de Atlanta.
 Duluth (Washington), pequeña población en el estado de Washington (en el extremo noroeste de Estados Unidos).